Girolamo Torquati (1828-1897) – storico, archeologo, e politico italiano
 Toto Torquati, propr. Antonio Torquati (1942) – pianista, tastierista, arrangiatore e compositore italiano